Ernst Veen (museumdirecteur), oud-directeur van De Nieuwe Kerk , van de Hermitage Amsterdam (*1946)
Ernst Veen (burgemeester), burgemeester van Hoevelaken en Ermelo (1924-2006)